P44 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 44, een papyrusrol van het Nieuwe Testament